Dithering steht für:

 Dithering (Bildbearbeitung), ein Verfahren der digitalen Bildbearbeitung
 Dithering (Audiotechnik), ein Verfahren in der digitalen Tontechnik